Processador pode se referir a:
 Microprocessador - circuito integrado que realiza as funções de cálculo e tomada de decisão de um computador;
 Unidade central de processamento - parte de um sistema computacional, que realiza as instruções de um programa de computador;
 Varinha mágica (electrodoméstico) - processador de alimentos;
 Processador de texto - um programa usado para escrever no computador;
 Unidade de processamento gráfico (GPU) - microprocessador especializado em processar gráficos em computadores pessoais, estações de trabalho ou videogames;
 Processamento de sinal - análise e/ou modificação de sinais;
 DSP -  microprocessadores especializados em processamento digital de sinal usados para processar sinais de áudio, vídeo, etc., quer em tempo real quer em off-line.

Desambiguação